Schrenkia transitoria är en flockblommig växtart som först beskrevs av Koso-pol., och fick sitt nu gällande namn av Rudolf V. Kamelin. Schrenkia transitoria ingår i släktet Schrenkia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
transitoria